

Дьома — річка в Башкортостані, ліва притока Білої
 Дьома — присілок, Кочовський район, Пермський край
 Дьома — присілок, Чишминський район, Башкортостан

Див. також 
 Дім (значення)